Whitaker kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Whitaker
 Anthony Hume Whitaker
 Joseph Isaac Spadafora Whitaker
 John O. Whitaker Jr.
 Romulus Whitaker
 Thomas W. Whitaker

Robotskapade auktorsförkortningar